Саленко — украинская и русская фамилия.

Известные носители:
 Саленко, Олег Анатольевич (род. 1969) — советский, украинский и российский футболист.
 Саленко, Яна (род. 1983) — украинская и немецкая прима-балерина.